Burleske, vorm van kluchtig gedicht of blijspel
 Burlesque (Bax), compositie van Arnold Bax
 Burlesque (film), film uit 2010 van Steve Antin